Unter Gachsaran versteht man 

ein Ölfeld im Iran; siehe Gachsaran (Ölfeld)
eine Ortschaft im Iran; siehe Gachsaran (Stadt)
 Gachsaran (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kohgiluye und Boyer Ahmad im Iran